Богатыри (до 1948 года Хиивонен, Коверила, ) — посёлок в  Севастьяновском сельском поселении Приозерского района Ленинградской области.

Название 
Название Хиивонен образовано от антропонима.

По постановлению общего собрания колхозников колхоза «Муромец» зимой 1948 года деревне Хиивонен было дано новое название — Красная Горка. В июле 1948 года по рекомендации комиссии по переименованию собрание колхозников вторично изменило название деревни на Богатыри. Окончательно переименование было закреплено указом Президиума ВС РСФСР от 13 января 1949 года.

История 

До 1939 года деревня Хиивонен входила в состав волости Каукола Выборгской губернии Финляндской республики. 

С 1 января 1940 года в составе Карело-Финской ССР.

С 1 августа 1941 года по 31 июля 1944 года, финская оккупация.

С 1 ноября 1944 года в составе Сепянъярвского сельсовета Кексгольмского района.

С 1 октября 1948 года в составе Севастьяновского сельсовета Приозерского района.

С 1 января 1949 года учитывается, как деревня Богатыри. После укрупнения хозяйства в состав деревни вошли селения Коверила и Рами.

С 1 июня 1954 года в составе Богатырёвского сельсовета.

С 1 февраля 1963 года — в составе Выборгского района.

С 1 января 1965 года — вновь в составе Приозерского района. В 1965 году деревня насчитывала 279 жителей. 

По данным 1966 года посёлок Богатыри входил в состав Богатырёвского сельсовета и являлся его административным центром.

По данным 1973 года посёлок Богатыри входил в состав Богатырёвского сельсовета, административным центром сельсовета являлся посёлок Севастьяново.

По данным 1990 года посёлок Богатыри входил в состав Богатырёвского сельсовета, административным центром сельсовета являлся посёлок Степанянское.

В 1997 году в посёлке Богатыри Богатырёвской волости проживали 72 человека, в 2002 году — 75 человек (русские — 81 %), административным центром сельсовета также являлся посёлок Степанянское.

В 2007 году в посёлке Богатыри Севастьяновского СП проживали 53 человека, в 2010 году — проживали 58 человек.

География 
Посёлок расположен в северной части района на автодороге  (Сапёрное — Кузнечное).

Расстояние до административного центра поселения — 7 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Кузнечное — 4 км. 

Посёлок находится на северном берегу Богатырского озера.

Демография

Улицы 
Береговая, Кооперации, Озёрная, Остров Лисий, Школьная.

Примечания 

Населённые пункты Приозерского района